Змагання з боксу у ваговій категорії до 60 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 року пройшли з 5 по 9 серпня. Узяли участь 12 спортсменок з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір16Пропуски
|RD1=Перший раунд
|RD2=Четвертьфінали
|RD3=Півфінали
|RD4=Фінал
|team-width=320
|RD1-team03= |RD1-score03=13
|RD1-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Наташа Джонас|GBR|2012|літніх}} |RD1-score04=21
|RD1-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Дун Чен|CHN|2012|літніх}} |RD1-score05=10
|RD1-team06= |RD1-score06=2
|RD1-team11= |RD1-score11=14
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Адріана Араужо|BRA|2012|літніх}} |RD1-score12=16
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Алексіс Прітчад|NZL|2012|літніх}} |RD1-score13=15
|RD1-team14= |RD1-score14=10
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Кеті Тейлор|IRL|2012|літніх}} |RD2-score01=26
|RD2-team02= |RD2-score02=15
|RD2-team03= |RD2-score03=8
|RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Мавзуна Чорієва|TJK|2012|літніх}} |RD2-score04=13
|RD2-team05= |RD2-score05=12
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Адріана Араужо|BRA|2012|літніх}} |RD2-score06=16
|RD2-team07=  |RD2-score07=4
|RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Софія Очігава|RUS|2012|літніх}} |RD2-score08=22
|RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Кеті Тейлор|IRL|2012|літніх}} |RD3-score01=17
|RD3-team02= |RD3-score02=9
|RD3-team03= |RD3-score03=11
|RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Софія Очігава|RUS|2012|літніх}} |RD3-score04=17
|RD4-team01=